Вьюрко́вые цвето́чницы () — род воробьиных птиц подсемейства гавайских цветочниц. В настоящее время является монотипическим, единственный вид — палила (Loxioides bailleui), обитает на двух Гавайских островах: Мауна-Кеа и Мауна-Лоа. Питается зелёными семенами золотистолистной софоры (Sophora chrysophylla) и некоторых других растений. Ископаемый вид — Loxioides kikuichi, предположительно, также питался семенами бобовых растений. Останки датируются голоценом. Были найдены на острове Кауаи, одном из Гавайских островов.

Этимология 
Научное название роду было дано французским зоологом Эми́лем Устале́ в 1877 г. Слово Loxioides образовано от слова Loxia — латинского названия рода клестов, с помощью добавления суффикса oides, который в переводе с греческого означает напоминающий. Таким образом, название рода переводится как напоминающие клестов .

Русское название рода — вьюрковые цветочницы.

Классификация 
В настоящее время род вьюрковых цветочниц является монотипическим:
 , или палила
 † 

Ранее к роду также относились следующие виды: , ,  и .

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Гавайские цветочницы
Роды птиц